Algarve Cup 2000 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den sjunde upplagan av turneringen och spelades mellan den 12 och 18 mars 2000 i Algarve, Portugal. Vann gjorde USA efter vinst mot Norge med 1–0 i finalen. Det var USA:s första slutseger i turneringen. Kina slutade på tredje plats, genom att vinna tredjeprismatchen med 1-0 över Sverige.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Skytteligan

4 mål: Dagny Melgren (Norge)

3 mål: Cindy Parlow (USA), Sun Wen (Kina), Christine Sinclair (Kanada)

2 mål: Shannon MacMillan (USA), Jin Yan (Kina), Kikki Bengtsson (Sverige), Marianne Pettersen (Norge), Tina Nordlund (Sverige), Gitte Krogh (Danmark), Christina Forssell (Finland)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
7th Algarve Cup 2000

2000 i Portugal
2000
Fotbollsåret 2000